Miejscowości w Polsce:
 Ortel Królewski Pierwszy
 Ortel Książęcy Drugi
 Ortel Książęcy Pierwszy